Guikuljaureh är en grupp sjöar i Arjeplogs kommun:
Guikuljaureh (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun
Guikuljaureh, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun
Guikuljaureh, sjö i Arjeplogs kommun